Амет (Котел, 8. август 1962) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Пачи крак}- (1998)
 -{Канънда вар-фанатик}- (2000)
 -{Шотландска гайда}- (2001)
 -{Царете}- (2002)
 -{Гъци, гъци}- (2004)
 -{Евровизия}- (2005)
 -{Сагапо}- (2006)
 -{Харашо, бейби}- (2007)
 -{Еротик}- (2008)
 -{Криза live}- (2009)
 -{Подарък}- (2009)

Спотови

Тв верзије

Референце 

Рођени 1962.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи
Роми у Бугарској